Зо́я Ивано́ва:
 Иванова, Зоя Александровна (род. 1952) — советская и казахская бегунья.
 Иванова, Зоя Леонидовна (род. 1934) — советская артистка оперетты.